Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojila NK Moslavina Kutina i plasirala se u viši rang. Iz 1. ŽNL Sisačko-moslavačke su u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku ispali NK Slavonac Lipovljani i NK Metalac Sisak.

Tablica

Izvori 

 NK Sokol Velika Ludina: Seniori 2002./03. 1. ŽNL

2002-03
Sisačko-moslavačka-1